Il singolare del torneo di tennis Open d'Orleans 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Rochus che ha battuto in finale Michaël Llodra 7-60, 7-66.

Teste di serie 

 Olivier Rochus (Campione)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Dick Norman (semifinali)

 Cyril Saulnier (secondo turno)
 Alex Bogdanović (secondo turno)
 George Bastl (primo turno)
 Jérôme Haehnel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open d'Orleans 2006